O Mirtesnet  foi uma rede social muito parecida com o Facebook, mas é totalmente brasileira. Foi criada em 2010 porém se tornou público em 2013. Desde então a rede social vem tendo mais de 12 mil novos cadastros por dia e já bateu a meta de 5 milhões de usuários, tem como o principal objetivo se tornar a maior rede social do país.

Ligações externas
 Site oficial em português
 Site oficial em inglês

Redes sociais